1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska u sezoni 2005./06. predstavlja ligu četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.

Sudionici ovog natjecanja su nogometni klubovi na području najjužnije hrvatske županije, Dubrovačko-neretvanske. Sudjelovalo je 10 klubova koji su igrali dvokružnu ligu, a prvak je bila momčad Slavena iz Grude. Pobjednik četvrtog ranga natjecanja trebao je ići u viši rang 3. HNL – Jug, ali iduće sezone oformila se 4. HNL – Jug, zajednička liga klubova Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Ta liga održala se u raznim oblicima sve do sezone 2011./12.

U 4. HNL – Jug plasirao se prvak Slaven Gruda, a pozivnicu za nastup je dobio ONK Metković. Ostali klubovi 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanske nastavili su se natjecati u toj ligi, ali ona je postala peti rang natjecanja.

Sudionici 
 Croatia Gabrili
 Gusar Komin
 Hajduk Vela Luka
 Maestral Krvavac
 Metković 
 Orebić
 Slaven Gruda
 Sokol Dubravka
 Zmaj Blato
 Župa Dubrovačka Čibača

Ljestvica  

Ljestvica do 15. kola:   1. Slaven Gruda		15   8   6   1  32  10  30 
  2. Sokol Dubravka          	15   7   4   4  30  20  25 
  3. Gusar Komin             	15   8   1   6  26  22  25 
  4. Croatia Gabrile         	15   7   3   5  24  24  24 
  5. Orebić               	15   6   5   4  29  25  23 
  6. Hajduk Vela Luka        	15   6   5   4  25  22  23 
  7. Župa Dubrovačka Čibača  	15   7   0   8  27  26  21 
  8. Zmaj Blato              	15   4   3   8  22  38  15 
  9. Metković             	15   4   2   9  17  27  14 
 10. Maestral Krvavac        	15   3   1  11  22  40  10  
Izvori:

Rezultatska križaljka 
podebljan rezultat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 9. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (10. – 18. kolo)

Izvori:

Poveznice 
 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2005./06.
 1. ŽNL Šibensko-kninska 2005./06.
 1. ŽNL Zadarska 2005./06.

Izvori 

rsssf.com, Hrvatska 2005./06., IV. rang, 1. ŽNL Dubrovačko-neretvanska, ljestvica i rezultati do 15. kola
 
2005-06
Dubrovačko-neretvanska-1